Il doppio del torneo di tennis Budapest Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Daniel Melo e Sergio Roitman che hanno battuto in finale Jordan Kerr e Damien Roberts 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Jonathan Erlich /  Eyal Ran (quarti di finale)
 František Čermák /  Radek Štěpánek (quarti di finale)

 Devin Bowen /  Tim Crichton (primo turno)
 Daniel Melo /  Sergio Roitman (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Budapest Challenger 2001